Plaats in Indonesië
 Suban (Semidang Alas), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Suban (Batang Asam), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Barat in de provincie Jambi
 Suban (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra